Галезавр () — род плотоядных цинодонтов, известных из отложений нижнего триаса ЮАР. Включает единственный вид — Galesaurus planiceps.

Классификация 
Вид и род описаны в 1860 году Ричардом Оуэном, который сначала ошибочно отнёс род к динозаврам, но уже в 1861 году перенёс его к цинодонтам. В 2012 году Bonaparte включил род в кладу Galesauria, входящую в инфраотряд процинозухий (Procynosuchia). В 2013 году Ruta и соавторы (кладограмма ниже) отнесли род к семейству Galesauridae клады Epicynodontia.

Синонимы 
По данным Paleobiology Database, в синонимику G. planiceps входят следующие названия:

Примечания 

Цинодонты
Монотипические роды синапсид
Синапсиды триасового периода
Ископаемая фауна Африки
Фоссилии из триасовых отложений ЮАР
Фоссилии, описанные в 1860 году
Таксоны, описанные Ричардом Оуэном